Zugarramurdi är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Zugarramurdi ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Zugarramurdi är huvudsakligen kuperad, men norrut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Zugarramurdi. Runt Zugarramurdi är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Bera,  km väster om Zugarramurdi. I omgivningarna runt Zugarramurdi växer i huvudsak blandskog. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Navarra